Evode, poeta grec 
 Evode, tutor de Calígula
 Evode, gravador de joies
 Evode de Rodes, poeta grec